MacBook Pro, de professionele productlijn van Macintosh notebooks van Apple.
 1 Mbp = 106 basenpaar = 1.000.000 basenparen.
 Münchhausen by proxy, een psychisch syndroom.
 Mannosebindend proteïne, een eiwit dat mannose bindt.
 Myelin Basic Protein, een voor de myelineschede erg belangrijk eiwit.
 Major Basic Protein,  een groep van relatief kleine proteïnen, rijk aan arginine.